James Brooks (1810–1873) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 James Brooks (1825–1901) – brytyjski architekt
 James Brooks (1855–1944) – amerykański stróż praw (Texas Ranger) i sędzia
 James Brooks (1906–1992) – amerykański malarz
 James L. Brooks (ur. 1940) – amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy
 James Brooks (ur. 1980) – angielski rugbysta
 Jamie Brooks (ur. 1983) – angielski piłkarz